Jack the Giant Killer oder Jack the Giantkiller steht für:

 Jack the Giant Killer, Originaltitel von Der Herrscher von Cornwall, US-amerikanischer Film von Nathan Juran (1962)
 Jack the Giant Killer (Film), US-amerikanischer Film von Mark Atkins (2013)
 Jack the Giantkiller, Videospiel (1982)